Джордж Олкок Мак-Доннел (англ. George Alcock MacDonnell, 16 августа 1830, Дублин — 3 июня 1899, Лондон) — ирландский и английский шахматист и шахматный журналист.

Долгие годы вел шахматный отдел в ежемесячном журнале «Illustrated Sporting and Dramatic News».

Был священником. Служил в нескольких приходах, в том числе в Старой церкви Святого Панкратия в Сомерс-Тауне (центральный Лондон). С 1887 года служил викарием в Бисбруке (графство Ратленд).

Спортивные результаты

Книги 
 Chess Life Pictures. — London, 1883.
 Knights and Kings of Chess. — London, 1894.

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Великобритании